Новосељани (Дољнени), село у општини Дољнени, Северна Македонија;
 Новосељани (Могила), село у општини Могила, Северна Македонија;
 Новосељани (Чешиново-Облешево), село у општини Чешиново-Облешево, Северна Македонија;
 Новосељани (Бјеловар), село у оквиру Града Бјеловара, Хрватска.